Imię i nazwisko Nils Hellsten nosili lub noszą m.in.:
 Nils Hellsten (1885-1963) – szwedzki gimnastyk, mistrz olimpijski z 1908
 Nils Hellsten (1886-1962) – szwedzki szermierz, medalista  olimpijski z 1924